Jocke Skog är keyboardist i den svenska rapcoregruppen Clawfinger. Han spelar även trummor och bas på vissa skivor. Han gör även backvocals på livekonserter och på skivorna.

Svenska musiker
Män
Födda 1969
Levande personer

en:Jocke Skog